Села:
 Ройлянка — Одеська область, Саратський район
 Ройлянка — Одеська область, Татарбунарський район